Sandami,  nascido Daniel Tessari Ferreira Santiago (Bauru, 23 de julho de 1975), mais conhecido por seu antigo nome artístico Daniel San, é um cantor, ator, instrumentista e compositor brasileiro. Ele é reconhecido por ter integrado a banda de rock-samba Sambô e atualmente em carreira solo.

Discografia
Com o Sambô
 (2009) Sambô ao Vivo
 (2012) Estação Sambô
 (2014) Em Estúdio e Em Cores
Solo
 (1998) Como nunca estive aqui
 (2010) O Traço Vol. 1
 (2016) De Tudo pra todos
 (2017) Sandamí - 100 Anos de Samba
 (2019) Vida Longa
Com a Banda PB Messias
 (2000) Desencano 
 (2005) O Beijo da Luz
Outros
 (2007) Musica para os olhos (com a Banda Sincrônica) 
 (2011) Acoustic But Plugged in! (participação) - Hangar

Ligações externas 
 

Naturais de Bauru
Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Percussionistas do estado de São Paulo
Atores do estado de São Paulo